Есть несколько экранизаций рассказа «Муму» И. С. Тургенева:
 «Муму» — фильм 1959 года Евгения Тетерина и Анатолия Бобровского.
 «Му-му» — фильм 1998 года Юрия Грымова.